Андреевский, Сергей:
 Андреевский, Сергей Аркадьевич (1847—1918) — русский поэт, критик и судебный оратор.
 Андреевский, Сергей Сергеевич (1857—1930) — российский государственный деятель, шталмейстер высочайшего двора, губернатор.